Osoby o tym nazwisku:
 Dries Heyrman – belgijski siatkarz
 Laura Heyrman – belgijska siatkarka